Le Championnat d'Albanie de football de Kategoria Superiore 1950 est la  de ce championnat.

Saison régulière 

|}



Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Bilan de la saison 

Championnat d'Albanie de football
Albanie